Estaing pode referir-se a:

 Estaing (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Estaing (Aveyron)

Desambiguações de topônimos